Wüst, Wuest:
 Ireen Wüst (º 1986, Goirle), holenderska łyżwiarka szybka, dwukrotna mistrzyni olimpijska. Kariera sportowa
 James D. Wuest (º 1948, Cincinnati), chemik i profesor Quebec
 Marcel Wüst (º 1967, Kolonia), niemiecki kolarz
 Markus Wüst (º 1971), szwajcarski narciarz klasyczny specjalizujący się w kombinacji norweskiej, brązowy medalista
 Walther Wüst
 Giurtelecu Şimleului (), miejscowość w północno-zachodniej Rumunii

Zobacz też 
 Wust